Freak Brothers steht für:

 The Fabulous Furry Freak Brothers, US-amerikanische Comicserie von Gilbert Shelton (1968–1992)
 The Freak Brothers, US-amerikanische Zeichentrickserie (seit 2020)